Il doppio maschile  del torneo di tennis Ordina Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Cyril Suk che hanno battuto in finale Lars Burgsmüller e Jan Vacek 6-3, 6(7)-7, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Damm /  Cyril Suk (campioni)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale)

 Jonathan Erlich /  Leander Paes (semifinali)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2004